Edlin Who ist eine deutsche Rockband mit englisch- und deutschsprachigen Texten aus dem Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz.

Geschichte 
1988 als eine der sogenannten „Kalkwerkbands“ im alten Kalk in Diez/Lahn gegründet, machte sich Edlin Who schnell einen Namen im regionalen Raum. Höhepunkte der Liveperformance waren u. a. die jährlichen Konzerte auf dem Kalkwerkfestival.

In ihrer Diezer Stammkneipe Sir Winston gehörte die Band nach kurzer Zeit zum Inventar. Nicht zuletzt mit Liedern wie Eintracht Zwietracht, mit dem Edlin Who den spektakulären Gewinn der „Fußball-Europameisterschaft“ ihrer Kneipenmannschaft zelebrierte, machte die Gruppe sich – und die Mannschaft – unsterblich. 1992 auf dem Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens schloss das Sir Winston. Kurz danach löste sich Edlin Who auf.
 
Fast 20 Jahre war die Band dann von der Bildfläche verschwunden. Mit einem spektakulären Auftritt im Mainzer Fort Hauptstein machte sie als Ed Linwho & Friends wieder auf sich aufmerksam. Es folgten Konzerte in Chrisis Scheune, im Schmidts und auf dem Hermannshof. Mit einem neuen Programm – u. a. Coversongs von den Red Hot Chili Peppers, 3 Doors Down, Maroon 5 u. v. a. – ist die Band seit 2010 wieder aktiv.

Diskografie 
Alben
 1990: Edlin Who - Kicks (Live in Lahnstein)

Singles
 Eintracht Zwietracht
 You Got Me Right
 You Are the Roots

Auszeichnungen 
 Beste Nachwuchsband des Rhein-Lahn-Kreises 1990

Literatur 
 25 Jahre Kalkwerk; Hrsg. Kultur- und Jugendförderkreis Diez e.V.; Schmidt/MacLean; Schaefer Bücher OHG

Weblinks 
 Offizielle Website

Rockband
Deutsche Band